Scott McGregor (acteur) - Australisch acteur
 Scott McGregor (presentator) - Australisch presentator
 Scott McGregor (honkballer) - Amerikaans honkballer
 Scott McGregor (honkbal) - Amerikaans honkbalcoach
 Scott McGregor (basketballer) - Australisch basketballer